Émilie Aubry oder Emilie Aubry ist der Name folgender Personen:

* Émilie Aubry (Journalistin) (* 1975), französische Journalistin und Moderatorin 
 Emilie Aubry (Radsportlerin) (* 1989), Schweizer Radrennfahrerin
 Émilie Aubry (Snowboarderin) (* 1990), Schweizer Snowboarderin